Trzynaste zawody wchodzące w skład Pucharu Świata w skokach narciarskich 2018/2019 będące jednocześnie konkursami inaugurującymi Puchar Świata w lotach narciarskich 2018/2019 zostały rozegrane na mamucim obiekcie w Oberstdorfie w dniach 1–3 lutego.

Pierwszy konkurs indywidualny został rozegrany w miejsce odwołanych konkursów w Titisee-Neustadt na początku grudnia, a kwalifikacje do niego wygrał reprezentant Norwegii Johann André Forfang. Ze stratą ponad trzech punktów na drugim miejscu sklasyfikowany został Słoweniec Timi Zajc. Trzecie miejsce w zawodach zajął rodak zwycięzcy Robert Johansson. Najlepszym wśród polskich skoczków był Dawid Kubacki (5. miejsce). Awansu do konkursu głównego nie udało się wywalczyć Stefanowi Huli (48. miejsce) oraz Pawłowi Wąskowi (49. miejsce), dla którego był to debiut na skoczni mamuciej. Na starcie zawodów nie pojawił się Japończyk Daiki Itō. Kwalifikacje odbyły się w całości z dwudziestej belki startowej.

Pierwsze zawody wygrał po raz pierwszy w swojej karierze reprezentant Słowenii Timi Zajc, który po pierwszym skoku konkursowym zajmował szóstą lokatę. Drugie miejsce ze stratą niespełna sześciu punktów zajął najlepszy Polak w kwalifikacjach Dawid Kubacki. Podium zawodów uzupełnił reprezentant gospodarzy Markus Eisenbichler. Zajmujący dwa pierwsze miejsca po pierwszej serii Kamil Stoch oraz Piotr Żyła zajęli ostatecznie kolejno piąte oraz czwarte miejsce. Punktował również Jakub Wolny (25. miejsce) skoczywszy w pierwszej serii 223,5 metra co jest jego nowym rekordem życiowym. Zawody rozegrano z dwudziestej czwartej, dwudziestej drugiej oraz z dwudziestej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrał Niemiec Markus Eisenbichler z przewagą ponad sześciu punktów nad reprezentantem Japonii Ryōyū Kobayashim. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajął austriacki skoczek Michael Hayböck. Na pozycji ósmej został sklasyfikowany najlepszy z Polaków Dawid Kubacki, a tuż za nim na dziewiątej pozycji uplasował się Piotr Żyła. Kwalifikacji ponownie nie przeszli Stefan Hula (41. miejsce) i Paweł Wąsek (43. miejsce). Kwalifikacje w całości przeprowadzone zostały z dziewiętnastej platformy startowej.

Drugi konkurs indywidualny po raz dziesiąty w karierze jak i w sezonie wygrał aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Ryōyū Kobayashi. Jego przewaga nad drugim miejscem wyniosła pół punktu, a zajął je reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler. Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Austriak Stefan Kraft straciwszy niespełna pięć punktów do drugiego miejsca. Czwarte miejsce ponownie zajął Piotr Żyła, który był najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski. Szósty był Kamil Stoch. Zawody przeprowadzone zostały z dwudziestej drugiej i dwudziestej czwartej platformy startowej.

Kwalifikacje do ostatniego konkursu indywidualnego wygrał trzeci zawodnik ostatniego konkursu reprezentant Austrii Stefan Kraft. Na drugiej lokacie sklasyfikowany został Polak Kamil Stoch ze stratą ponad dziewięciu punktów do zwycięzcy. Trzecie miejsce w zawodach zajął rekordzista obiektu Norweg Daniel-André Tande straciwszy ponad dwa punkty do drugiego miejsca. W czołowej dziesiątce znaleźli się Dawid Kubacki (4. miejsce) i Piotr Żyła (8. miejsce). Dwunasty był Jakub Wolny. Stefan Hula wraz z Pawłem Wąskiem po raz trzeci nie przeszli pomyślnie kwalifikacji plasując się na miejscach kolejno pięćdziesiątym pierwszym oraz czterdziestym siódmym. Zawody rozegrano z trzynastej, piętnastej oraz siedemnastej belki startowej.

Trzeci, ostatni konkurs indywidualny wygrał pierwszy raz w tym sezonie Kamil Stoch odnosząc przy tym swoje trzydzieste drugie zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce zajął Rosjanin Jewgienij Klimow, dla którego było to drugie podium w tym sezonie. Do zwycięzcy stracił niespełna sześć punktów. Skład podium uzupełnił sklasyfikowany na trzecim miejscu Dawid Kubacki. Czwarte miejsce po raz czwarty z rzędu zanotował Piotr Żyła, który do trzeciego miejsca stracił równo pięć punktów. W czołowej dziesiątce znalazł się także Jakub Wolny (6. miejsce). W pierwszej serii konkursowej groźnie wyglądający upadek zaliczył reprezentant Czech Tomáš Vančura, który po skoku zdołał jednak wstać o własnych siłach. Na starcie nie pojawił się Austriak Philipp Aschenwald, który miał problemy ze sprzętem. Konkurs odbył się z osiemnastej, siedemnastej i piętnastej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie był Michael Neumayer oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Aljoša Dolhar, a jego asystentem – Franck Salvi. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Horst Tielmann.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 1 lutego 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 1 lutego 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 2 lutego 2019

Drugi konkurs indywidualny – 2 lutego 2019

Kwalifikacje do trzeciego konkursu indywidualnego – 3 lutego 2019

Trzeci konkurs indywidualny – 3 lutego 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
2019 w Niemczech